El término MIDEPLAN puede hacer referencia a:

 Ministerio de Desarrollo Social, de Chile.
 Ministerio de Planificación Nacional y Política Económica, de Costa Rica.